Казановка — посёлок (в 1938—2005 гг. — посёлок городского типа) в Кимовском районе Тульской области России. 

В рамках административно-территориального устройства образует Казановский сельский округ Кимовского района, в рамках организации местного самоуправления входит в сельское поселение Епифанское.

География 
Расположен примерно в 24 км к югу от города Кимовска. Восточнее посёлка протекает река Казановка.

Население

История 
В 1938 году Казановка стала рабочим посёлком (посёлком городского типа).

В советское время в рабочем посёлке имелось производство игрушек.

В 2005 году преобразован в сельский населённый пункт как посёлок.

Примечания

Ссылки 
 История посёлка

Населённые пункты Кимовского района
Бывшие посёлки городского типа Тульской области